Pinheira (von  „Kiefer“) ist ein Ortsname:

in São Tomé und Príncipe:
 Pinheira (Cantagalo)

in Brasilien:
 Pinheira (Santa Catarina)
 Pinheira (Ceará)
 Sítio Pinheira (São Paulo)
 Casal da Pinheira (Santarém)

Fluss in Angola:
 Pinheira (Luanda)

Pinheira ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Charles Pinheira, französischer Fotograf

Siehe auch:
 Pinheiro